TVL – regionalna stacja telewizyjna Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, nadawana drogą naziemną
 TVL – dawna użyta nazwa telewizji TVP Lublin w prawdopodobnie latach 1994–2002, nadawana drogą naziemną
 Telewizja Lubin – lokalna stacja telewizyjna z Lubina, nadawana drogą kablową
 Telewizja Lubuska – regionalna stacja telewizyjna z województwa lubuskiego, nadawana drogą kablową